Caterpillar (englisch für Raupe) steht für:
 Caterpillar, ein US-amerikanischer Hersteller und Marke für diverse Produkte
 Caterpillar Energy Solutions, ein Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen
 Caterpillar (Film), ein japanischer Spielfilm von 2010
 Caterpillar (Lied), des US-amerikanischen Rappers Royce da 5′9″ von 2018

Siehe auch:
 Raupe